Чемпионат Европы по биатлону 2005 года () прошёл в Новосибирске с 16 февраля по 20 февраля 2005 года.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров

Источники 
 Оф. сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2005 год в биатлоне
биатлон
Спортивные соревнования в Новосибирске